Playmen TV é um canal de televisão paga canadiano especializado em adultos, com filmes essencialmente gays. É propriedade da Fifth Dimension Properties.

História 
Quando o PrideVisionTV foi lançado em setembro de 2001, o canal transmitia uma programação de interesse geral para lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT) durante o dia e filmes pornográficos após a meia-noite do horário de Leste. Isto criou um problema com os operadores de cabo na região ocidental do Canadá, cujos assinantes tinham acesso a filmes pornográficos já às 21h00, pelo que foi considerado um canal para adultos e não um canal de estilo de vida pelos distribuidores canadianos, tendo sido colocado nas posições de filmes para adultos por uma assinatura de aproximadamente 7 dólares por mês.

Em setembro de 2004, os proprietários do PrideVisionTV apresentaram um pedido para um novo canal adulto com o nome 617. Em novembro, em preparação para o novo canal, PrideVision tornou-se HARD on Pridevision entre as 21:00 e as 6:00 da manhã, transmitindo filmes pornográficos.

A licença foi aprovada pelo CRTC em 4 de março de 2005. O lançamento do canal estava inicialmente previsto para 7 de abril de 2005, mas só foi lançado cinco dias depois, em 12 de abril de 2005, devido a dificuldades técnicas com os distribuidores, com o nome HARD no PrideVision, difundindo apenas filmes pornográficos, enquanto o PrideVision se tornou OUTtv e difunde apenas programas de entretenimento e estilo de vida. Esta transição deu a ilusão de que a PrideVision se tinha tornado um serviço de 24 horas para adultos, o que não foi o caso.

As noites de quarta-feira, das 21h00 às 18h00, foram para filmes lésbicos sob a bandeira Frisky Femmes, enquanto as noites de quinta-feira foram para filmes bissexuais sob a bandeira Fluid. Estas noites temáticas foram posteriormente abandonadas.

Em 19 de julho de 2006, a produtora Shavick Entertainment, com sede em Vancouver, anunciou a sua intenção de adquirir a participação maioritária de William Craig na OUTtv e Hard on Pridevision. A transação foi finalizada no outono. Em novembro de 2006, o canal tornou-se HARDtv. No dia 3 de dezembro de 2009, o CRTC aprovou a candidatura da Pink Triangle Press e do Peace Point Entertainment Group para a aquisição do canal.

Na primavera de 2013, o canal tornou-se Playmen TV.

Ver também 

 OUTtv, antiga PrideVisionTV

Referências 

Canais de televisão fundados em 2005
Canais de televisão do Canadá